Pütürge (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Pütürge (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Pütürge